Konkurencja Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 13 - 16 sierpnia 1936 roku.

Format zawodów 
Konkurencja WKKW składała się z trzech prób : ujeżdżania, próby terenowej i skoków przez przeszkody
Próba ujeżdżenia była podzielona na 12 części. Norma czasu wynosiła 13 minut. Maksymalny wynik wynosił 400 pkt. Różnica między wynikem maksymalnym a ostatecznym wynikiem to punkty stracone przez zawodnika. Dodatkowo punkty karne były naliczane za przekroczenie normy czasu,

Próba terenowa składała się z 5 faz:
 7 km odcinek drogowy
 4 km odcinek z 12 przeszkodami
 15 km odcinek drogowy
 8 km odcinek z 35 przeszkodami
 2 km odcinek drogowy
Zawodnik mógł stracić punkty za odmowę skoku lub upadek na przeszkodzie (odcinki nr 2 i 4 ) przy czym trzykrotna odmowa na tej samej przeszkodzie była równoznaczna z dyskwalifikacją zawodnika. Punkty były odejmowane za przekroczenie normy czasu (na każdym odcinku). Na tych odcinka zawodnik mógł również zdobyć punkty jeżeli dany odcinek został pokonany w normie czasu.

Skoki przez przeszkody – parkur liczył 12 przeszkód a norma czasu wynosiła 155 s.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936